Als Westliche Puezspitze bezeichnet man:

 den  hohen Westgipfel der beiden Puezspitzen
 gelegentlich den  hohen Piz Duleda